Лаура:

 Лаура — женское имя.
 Лаура — река в Адлерском районе города Сочи.
 Лаура — лыжно-биатлонный комплекс в Адлерском районе Сочи.
 (467) Лаура — астероид, открытый в 1901 году.
 Лаура — гора в Гвинее.
 Лаура — фильм Отто Премингера 1944 года.
 Лаура — франко-итальянский фильм 1976 года.
 «Лаура и её оригинал» — последний роман Набокова

Персоналии 
 Лаура — муза Петрарки.
 Лаура, Сандра (род. 1980) — французская горнолыжница алжирского происхождения, бронзовый призёр Олимпийских игр в Турине.

См. также 
 Лавра
 Лора
 Лоретта